Día a día fue un programa de televisión chileno, transmitido por Televisión Nacional de Chile entre 1998 y 2004 y emitido a la hora del mediodía. Se caracterizaba por ser un programa de estilo magacín, que abordaba temas de la farándula nacional e internacional y también dedicados a la mujer. Durante su última etapa estuvo enfocado más al público juvenil.

Historia 
El programa fue emitido por primera vez en noviembre de 1998, bajo la animación de Paulina Nin de Cardona. Sin embargo, ésta saldría a las pocas semanas del programa ya que dejaría TVN para emigrar a Canal 13, quien la reclutaría para su primer programa matinal, La mañana del 13. Así, la conducción quedó en manos de Ivette Vergara.

El primer año los panelistas fueron Matías Fuentes, Susana Palomino, el coreógrafo Said Merlez, Alicia Pedroso, Fernanda Zamora y la reportera Magdalena Montes en un espacio de corte magazinesco.

En 2001 Ivette Vergara quedaría embarazada, por lo que saldría de pantalla y llegaría Rafael Araneda, quien se mantiene hasta fines de 2001. El periodista Víctor Gutiérrez hacía el comentario de espectáculos.

Posteriormente Vergara volvería en marzo de 2002, en un formato enfocado en las noticias de espectáculos y farándula, junto a los comentarios de Carolina Brethauer y María Fernanda García-Huidobro. La conductora quedaría nuevamente embarazada siendo reemplazada a partir de septiembre por Bárbara Rebolledo.

Pese a los no despreciables 10 puntos que promedió la temporada anterior, para 2003 TVN decidió enfocar el espacio en la mujer actual, contando con la conducción de Rebolledo a quien se le sumó Monserrat Álvarez y la actriz Elena Muñoz.

Debido a que no logró la sintonía esperada, el programa fue cambiado de horario a la tarde (bajo el nombre Día a Día PM) y se enfocó en temas juveniles, manteniéndose Rebolledo, a quien se le sumó Jaime Coloma.

Tuvo su último programa el 2 de enero de 2004.

Referencias 

Programas de televisión de TVN
Televisión de Chile en los años 1990
Televisión de Chile en los años 2000